Reinhard Suhren – niemiecki oficer marynarki
 Fritz Suhren – komendant obozu koncentracyjnego Ravensbrück, zbrodniarz nazistowski
 Gerd Suhren – niemiecki oficer marynarki